Ленкорань — многозначный термин.

 Ленкорань — город в Азербайджане, административный центр Ленкоранского района.
 Ленкорань — река бассейна Каспийского моря, Азербайджан.
 Ленкорань — международный аэропорт города Ленкорань.
 «Ленкорань» — колесный пароход Каспийской флотилии России.

См. также 
 Ленкоранская низменность